Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Henrik Holm e Nils Holm che hanno battuto in finale John Letts e Tom Mercer 5-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Javier Frana /  Christian Miniussi (primo turno)
 Federico Mordegan /  Gianluca Pozzi (primo turno)

 Pablo Albano /  Jacco Eltingh (semifinali)
 José Daher /  Fernando Roese (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1991